Смольяни́нов (Смольянинова) — фамилия.

Известные носители 
 Смольянинов, Александр Андреевич (1903—?) — инженер-полковник, сотрудник НКВД-МВД.
 Смольянинов, Артур Сергеевич (род. 1983) — российский актёр.
 Смольянинов, Виталий Иванович (род. 1983) — казахстанский хоккеист.
 Смольянинов, Владимир Николаевич (1864—1942) — попечитель Одесского учебного округа, сенатор, гофмейстер.
 Смольянинов, Герман Александрович (1932—2017) — советский волейболист.
 Смольянинов, Денис Юрьевич (род. 1980) — российский футболист, игрок в пляжный футбол, судья.
 Смольянинов, Николай Алексеевич (1885—1957) — советский минералог.

Смольянинова 
 Смольянинова, Евгения Валерьевна (род. 1964) — русская певица, композитор.
 Смольянинова, Зинаида Михайловна (1932—2019) — советская волейболистка.

См. также 
 Смолянинов